Bušin može biti:
 Bušin, naselje u Krapinsko-zagorskoj županiji;
 Bušin (biljka), grmolika biljka iz porodice Cistaceae.